

Цимохи — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства
 Цимохи — село в гміні Велічкі Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства